Quinto figlio di Antioco VIII Filometore Gripo a prendere il potere. Regnò dall'87 all'84 a.C., succedendo al fratello Demetrio III Euchero Filopatore (catturato dai Parti) come sovrano separatista delle zone meridionali di ciò che restava dei possedimenti seleucidi, che ruotavano attorno a Damasco. Supportato all'inizio dall'Egitto, fece anche molti raid nel territorio degli Asmonei. Fu l'ultimo sovrano seleucide ad avere una certa reputazione militare.

A lui si oppose Filippo I Filadelfo, altro suo fratello, mentre egli combatteva contro i Nabatei. Rioccupata Damasco ne fu presto ricacciato. Riprese la lotta contro i Nabatei e morì in battaglia nell'84 a.C. Dopo la rotta dell'esercito seleucide, i Nabatei presero Damasco.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Antioco XII nell'opera di Mahlon H. Smith.

Antioco, 12